Basílio II Bulgaróctono - imperador bizantino
 Basílio II de Moscou - grão-duque de Moscou
 Basílio II de Constantinopla - patriarca grego ortodoxo de Constantinopla